Frédéric García peut désigner :

 Frédéric Bélier-Garcia (1965-), metteur en scène et scénariste français ;
 Frédéric Garcia (né en 1972), joueur et entraîneur français de rugby à XV ;
 Frédéric Garcia, dessinateur de bande dessinée français.